Dywizjony artylerii noszące numer „4”:

Wojska Polskiego:
 4 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921) → 8 pac
 4 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 4 Dywizjon Artylerii Konnej (1919-1939)
 4 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1944) → 4 Dywizjon Artylerii Samochodowej
 4 Dywizjon Artylerii Samochodowej (1944-1945)
 4 Dywizjon Artylerii Konnej (1944-1945) → 57 Pułk Artylerii Konnej
 4 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1945- ?) 
 4 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1951-1963) → 4 Dywizjon Artylerii
 4 Dywizjon Artylerii (1963-1992)

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 4 Dywizjon Artylerii Konnej (do 1918)